Linochorella är ett släkte av svampar. Linochorella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Linochorella